Attaché d'administration de l'État
Attaché d’administration hospitalière
Attaché d'administrations parisiennes